Adam Maciejewski ist der Name folgender Personen:

* Adam Maciejewski (Mediziner) (* 1972), polnischer Chirurg 
 Adam Maciejewski (Ökonom), polnischer Ökonom und Finanzmanager